Holt kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernest G. Holt
 Ernest William Lyons Holt
 George Alfred Holt
 John G. Holt

Robotskapade auktorsförkortningar